Subway se poate referi la:

 Rapid transit, un sistem rapid de trenuri care circulă subteran, cunoscut și sub numele de metro, underground sau U-Bahn
 vedeți o Listă de sisteme de trenuri de tranzit rapide
 Subway (pasaj), un pasaj subteran, de obicei un tunel
 Subway (restaurant), franciză cu peste 28.000 de restaurante, care vinde sandwich-uri numite "submarine" 
 Subway (canion), un canion din Zion National Park, Utah, Statele Unite
 Subway (film), film realizat în 1985 de Luc Besson
 Subway (grup muzical), grup muzical de rhytm and blues al anilor 1990
 " Subway", unul din episoadele serialului de televiziune Homicide: Life on the Street
 "The Subway" (episod Seinfeld), unul din episoadele serialului de televiziune Seinfeld
 The Subways, formație rock britanică